Wladimir Titow () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Georgijewitsch Titow (* 1947), russischer Kosmonaut
 Wladimir Michailowitsch Titow (1933–2020), russischer angewandter Mechaniker 
 Wladimir Pawlowitsch Titow (1807–1891), russischer Diplomat und Schriftsteller